Glogovac je lahko:
 Glogovac, Bela Palanka (Srbija)
 Glogovac, Bogatić (Srbija)
 Glogovac, Jagodina (Srbija)
 Glogovac, Knjaževac (Srbija)
 Glogovac, Bosna in Hercegovina
 Glogovac, Hrvaška
 Glogovac, Kosovo